132-я танковая бригада «Ариете» () — тактическое соединение сухопутных войск Италии.

История

132-я танковая дивизия «Ариете» 
132-я танковая дивизия «Ариете» (, «Овен») сформирована 1 февраля 1939 года на базе 2-й бронетанковой бригады (32-го танкового полка), став первой танковой дивизией Королевской армии (следующая 131-я «Чентауро» была сформирована позднее, в апреле 1939 года). Размещение — Милан. На вооружении дивизии состояли танкетки L3/35.

После вступления Италии во Вторую мировую войну дивизия располагалась в Вероне и на протяжении Французской кампании находилась в резерве.

24 января 1941 года дивизия высадилась в Триполи (Ливия, Северная Африка) и с 31 марта приняла участие в Североафриканской кампании. На 23 октября 1942 года в дивизии насчитывалось 129 средних танков Fiat M13/40. В октябре 1942 года во время второго сражения под Эль-Аламейном дивизия при отступлении была практически полностью уничтожена. Танкисты дивизии проявили при этом массовый героизм.

21 ноября 1942 года дивизия расформирована. Остатки дивизии вместе с остатками танковых дивизий «Литторио» и «Триесте» были сведены в единую боевую группу «Ариете», которая была уничтожена полгода спустя — в апреле 1943 года в Тунисе. К моменту капитуляции немецко-итальянских войск дивизии «Ариете» фактически не существовало.

135-я танковая дивизия «Ариете II» 
1 апреля 1943 года в северо-восточной Италии была сформирована 135-я танковая дивизия «Ариете II» (), которая состояла из кавалерийских полков. На вооружении дивизии находилось 247 танков и 50 бронеавтомобилей. Дивизия должна была входить в состав Моторизованного корпуса ().

После падения режима Бенито Муссолини и перехода Королевства Италии на сторону союзников, 8 сентября 1943 года итальянская армия в течение нескольких дней была разоружена немецкими войсками. 8—10 сентября дивизия «Ариете II» обороняла Рим, предположительно против 3-й моторизованной дивизии, пока король и правительство не выехали из страны, а затем сдалась немцам и была расформирована.

Танковая бригада (дивизия) «Ариете»  
В 1948 году в Риме сформирована танковая бригада «Ариете», на базе которой 1 октября 1942 года была образована танковая дивизия в составе тех же полков, что и во времена Североафриканской кампании:
 8-й полк берсальеров
 132-й танковый полк
 132-й артиллерийский полк
и дополненная новыми частями:
 19-й разведывательный кавалерийский эскадрон
 инженерный батальон
 батальон связи

В 1963 году структура дивизии была приведена к стандартам НАТО, в результате чего полки были преобразованы в бригады. В состав дивизии также была включена 32-я танковая бригада.

В 1975 году при реорганизации дивизии в её состав были включены 32-я «Mameli» и 132-я «Manin» танковые, а также 8-я «Garibaldi» механизированная бригады.

132-я танковая бригада «Ариете»  
10 октября 1986 года дивизия была преобразована в 132-ю танковую бригаду «Ариете» в составе:
 штаб бригады (Порденоне)
 4-й танковый полк (Беллинцаго-Новарезе)
 432-й танковый полк (Тауриано)
 132-й танковый полк (Корденонс)
 11-й полк берсальеров (Orcenigo Superiore)
 132-й артиллерийский полк (Maniago)
 10-й инженерный полк (Кремона)
 Транспортный батальон «Ариете» (Maniago)

Все полки сокращены до размеров батальона. На вооружении бригады 123 танка Ариете, 59 БМП «Дардо» и некоторое количество САУ PzH 2000.

Командиры 

132-я танковая дивизия «Ариете» (1939—1942)
 дивизионный генерал Карло Веччьярелли () — c 01.02.1939 до лета 1940
 дивизионный генерал Этторе Бальдассаре () — c лета 1940 по 21.07.1941 (погиб во время бомбардировки)
 бригадный генерал Ismaele Di Nisio (врио)
 бригадный генерал Марио Балотта () — с 21.07.1941 по январь 1942
 дивизионный генерал Джузеппе Де Стефанис () — с января 1942 по июнь 1942
 бригадный генерал Франческо Антонио Арена () — июнь 1942 (врио)
 дивизионный генерал Адольфо Инфанте () — с июня 1942 по 25.11.1942
 бригадный генерал Франческо Антонио Арена () 
 полковник Gaetano Cantaluppi (врио)

135-я танковая дивизия «Ариете II» (1943)
 генерал-майор Раффаэле Кадорна ()

Боевая группа «Ариете» (1948)
 бригадный генерал Giorgio Liuzzi

Танковая бригада «Ариете» (1948—1952)
 бригадный генерал Giorgio Liuzzi
 бригадный генерал Tommaso Lequio di Assaba
 бригадный генерал Giuseppe Berti
 бригадный генерал Luigino De Micheli

Танковая дивизия «Ариете» (1952—1986)
 дивизионный генерал Attilio Bruno
 дивизионный генерал Clemente Menzio
 дивизионный генерал Guido Boschetti
 дивизионный генерал Ugo Bizzarri
 дивизионный генерал Ugo Centofanti
 дивизионный генерал Paolo Gaspari
 дивизионный генерал Gianfilippo Cangini
 дивизионный генерал Goffredo Fiore
 дивизионный генерал Cirino Rubino
 дивизионный генерал Vittorio La Rosa
 дивизионный генерал Camillo Cacciò
 дивизионный генерал Andrea Cucino
 дивизионный генерал Giovanni Gemme
 дивизионный генерал Vincenzo Leonelli
 дивизионный генерал Giangiorgio Barbasetti di Prun
 дивизионный генерал Марчелло Флориани ()
 дивизионный генерал Luciano Fortunato
 дивизионный генерал Emilio Lo Cicero
 дивизионный генерал Nicola Chiari
 дивизионный генерал Giuseppe Piovano
 дивизионный генерал Riccardo Bisognero
 дивизионный генерал N.Enrico Repole
 дивизионный генерал Gianfranco Farotti
 дивизионный генерал Giuseppe d’Ambrosio
 дивизионный генерал Francesco De Vita
 дивизионный генерал Pietro Giannattasio
 дивизионный генерал Benedetto Spinelli
132-я танковая бригада «Ариете»
 бригадный генерал Mario Ventrutto
 бригадный генерал Antonio Tomasicchio
 бригадный генерал Gianalfonso d’Avossa
 бригадный генерал Francesco Otti
 бригадный генерал Cosimo D’arrigo
 бригадный генерал Gaetano Romeo
 бригадный генерал Salvatore Carrara
 бригадный генерал Giuseppe Valotto
 бригадный генерал Giuseppe Emilio Gay
 бригадный генерал Massimo De Maggio
 бригадный генерал Mauro Moscatelli
 бригадный генерал Walter La Valle
 бригадный генерал Gian Marco Chiarini
 бригадный генерал Roberto Ranucci
 бригадный генерал Paolo Ruggiero
 бригадный генерал Carmelo De Cicco
 бригадный генерал Salvatore Camporeale
 бригадный генерал Gaetano Zauner

Награды и наименования

Отличившиеся воины дивизии

Галерея

Примечания

Литература 
 Ian W. Walker. Iron Hulls, Iron Hearts; Mussolini’s Elite Armoured Divisions in North Africa, 2006. ISBN 1-86126-646-4
 Nicola Pignato. Italian Medium Tanks in Action, 2001.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Воинские части и формирования, созданные в 1939 году
Вооружённые силы Италии во Второй мировой войне
Бригады Италии
Танковые бригады